La saison 2021-2022 du championnat de Suisse de tchoukball se joue sur deux divisions.

Ligue nationale A

Format 
Le championnat de Suisse de première division, la ligue nationale A (LNA), se compose de neuf équipes réunies dans un groupe unique, dans lequel chaque équipe joue deux fois contre toutes les autres sous le format aller-retour.

Au terme de la saison régulière, les six premières équipes se qualifient pour les play-offs qui se jouent sous la forme d'un tournoi à élimination directe. Les deux premières formations de la saison régulière vont directement en demi-finales alors que les équipes classées entre la troisième et la sixième place passent par des quarts de finale.

Les trois dernières équipes de la saison régulière jouent des play-outs en jouant deux fois contre chaque autre équipe sous le format aller-retour.

En raison du Covid-19, aucune équipe n'est reléguée à l'issue de la saison.

Équipes engagées 

 Delémont Blizzard
 Geneva Dragons
 Geneva Flames
 La Chaux-de-Fonds Beehives
 La Chaux-de-Fonds Hornets
 Lausanne Olympic
 Meyrin Panthers
 Nyon Lakers
 Val-de-Ruz Flyers

Saison régulière

Résultats

Classement

Play-offs 
Les rencontres se déroulent au meilleur des trois matchs, c'est-à-dire qu'il faut remporter deux matchs pour l'emporter. Seules les finales sont jouées sur une seule partie, toutes disputées lors de la journée des finales qui a lieu à Nyon, le dimanche .

Tableau récapitulatif des play-offs :

Play-outs

Résultats

Classement

Classement final 
Les Geneva Dragons, grâce à leur victoire en championat, se qualifient pour la European Winners' Cup 2023.

Ligue nationale B

Format 
Le championnat de Suisse de deuxième division, la ligue nationale B (LNB), se compose de treize équipes réunies dans deux conférences, dans laquelle chaque équipe joue deux fois contre toutes les autres sous le format aller-retour. Pour la conférence Nord, qui compte moins d'équipes, un troisième match sera joué entre chaque équipe, celle étant meilleure au classement recevant la rencontre.

Au terme du premier tour, un classement pondéré réunissant les deux conférences est réalisé et les huit premières équipes se qualifient pour les play-offs qui se jouent sous la forme d'un tournoi à élimination directe.

Les cinq dernières équipes de la saison régulière jouent des play-outs en jouant deux fois contre chaque autre équipe sous le format aller-retour.

En raison du Covid-19, aucune équipe ne sera promue à l'issue de la saison.

Saison régulière

Conférence Nord

Équipes engagées 

 Tchouk'Bulle La Gruyère
 La Chaux-de-Fonds Bees
 Delémont Thunder
 Morges-Chavannes
 Val-de-Ruz Kites

Résultats

Classement

Conférence Sud

Équipes engagées 

 Carouges Lions
 Geneva Dragons B
 Geneva Dragons Ladies
 Geneva Keys
 Geneva Old Stars
 Nyon Novio
 Vernier Turtles
 Vernier Turtles II

Résultats

Classement

Classement pondéré

Play-offs 
Les rencontres se déroulent au meilleur des trois matchs, c'est-à-dire qu'il faut remporter deux matchs pour l'emporter. Seules les finales sont jouées sur une seule partie, toutes disputées lors de la journée des finales qui a lieu à Nyon, le dimanche .

Tableau récapitulatif des play-offs :

Classement 5-8 places

Résultats

Classement

Play-outs 
Les Geneva Old Stars se retirent après la saison régulière et ne disputent pas les play-outs.

Résultats

Classement

Classement final

Notes et références

Notes

Références 

2021-2022
Tchoukball
Tchoukball en 2021
Tchoukball en 2022